Carum inodorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Erasmus Sievers. Carum inodorum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
inodorum